Quaker State 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 260 varv (400.4 miles (644.244 km) på den 1,54 mile långa ovalbanan Atlanta Motor Speedway i Hampton i Georgia i USA. Loppet har med undantag för åren 2011-2020 körts årligen sedan 1960.

Tidigare namn 
 Atlanta 500 (1960–1980)
 Coca-Cola 500 (1981–1985)
 Motorcraft 500 (1986)
 Motorcraft Quality Parts 500 (1987–1993)
 Purolator 500 (1994–1996)
 Primestar 500 (1997–1998)
 Cracker Barrel 500 (1999)
 Cracker Barrel Old Country Store 500 (2000–2001)
 MBNA America 500 (2002)
 Bass Pro Shops MBNA 500 (2003)
 Golden Corral 500 (2004–2006)
 Kobalt Tools 500 (2007–2010)

Vinnare genom tiderna

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser 
 
NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Georgia
Återkommande sportevenemang med premiär 1960